Map - карта, відображення. Може означати:
 Асоціативний масив
 Map (STL)
 Map (функція вищого порядку)

Див. також 
 Карта (значення)